Il singolare del torneo di tennis Valkenswaard Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Éric Winogradsky che ha battuto in finale Markus Zoecke 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Dan Goldie (quarti di finale)
 Darren Cahill (semifinali)
 Jens Wöhrmann (primo turno)
 Karel Nováček (secondo turno)

 Mark Woodforde (primo turno)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Tom Nijssen (secondo turno)
 Christian Saceanu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Valkenswaard Challenger 1989